Мийка — пристрій, раковина для миття кухонного або лабораторного посуду
 Мийка — ганчірка, віхоть для миття чого-небудь
 Автомийка — пристрій для миття автомобілів
 Мийка високого тиску — мийка, що діє від апарату високого тиску
 Залізнична мийка
 Мийка — у гірництві — скорочена назва мийного жолоба
 «Мийка» — американська комедія 1925 року

Див. також 
 Мойка (значення)
 Посудомийня — приміщення для миття посуду
 Рудомийка — село в складі Смолевицького району Мінської області, Білорусь.